Сен-Море́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Монтуа. Округ коммуны — Вузье.

Код INSEE коммуны — 08392.

Коммуна расположена приблизительно в 180 км к востоку от Парижа, в 50 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 50 км к югу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 238 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 142 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 107 были экономически активными, 35 — неактивными (показатель активности — 75,4 %, в 1999 году было 71,5 %). Из 107 активных работали 95 человек (61 мужчина и 34 женщины), безработных было 12 (6 мужчин и 6 женщин). Среди 35 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XVI век). Исторический памятник с 1919 года.
 Бывшее кладбище около церкви. Исторический памятник с 1930 года.
 Замок Марешаль.
 Стела Ролан-Гаррос.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны